

Колльєрвілл — місто, штат Теннессі
 Колльєрвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія